Grand Prix Nasielsk-Serock 2022 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Grand Prix Nasielsk-Serock, która odbyła się 29 kwietnia 2022 na liczącej 140 kilometrów trasie z Legionowa do Serocka. Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

UCI Europe Tour 2022
2022 w polskim sporcie
Wyścigi kolarskie w Polsce